Wiggins kan syfta på:

 Bradley Wiggins, tävlingscyklist
 Joseph Wiggins, polarfarare
 Wiggins, Colorado
 Wiggins, Mississippi